Píritu pode se referir a:
Píritu - Um município do estado de Anzoátegui, na Venezuela;
Píritu - Um município do estado de Falcón, na Venezuela.
Píritu - Uma cidade do estado de Anzoátegui, na Venezuela;
Píritu - Uma cidade do estado de Falcón, na Venezuela.

Desambiguação